Hache bezeichnet:

 Hache (Fluss), Fluss in Niedersachsen
 Hache (Tischlerfamilie), eine französische Tischlerfamilie
 Haschee in einer veralteten Schreibweise als Haché
 Hache, alter Name des Ortes Hatch Beauchamp in Somerset, England

Hache ist der Familienname folgender Personen:
 Cloé Hache (* 1997), französische Schwimmerin 
 Gustav Hache (1835–1886), deutscher Politiker
 Émile Hache (1859–1931), französischer General
 Fritz Hache (1883–1945), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Michael Hache (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Joëlle Hache, französische Filmeditorin

Siehe auch:
 Ache (Begriffsklärung)